Der Fachschriften-Verlag GmbH & Co. KG ist ein deutscher Verlag für Special-Interest-Zeitschriften. Er wurde 1961 in Fellbach bei Stuttgart mit dem Kauf der Druckfachzeitschrift Die Rolle (später Offsetpraxis und Druck & Medien-Magazin) gegründet.

Es gibt Lizenzausgaben diverser Titel in Kroatien, Russland und Serbien.

Geschichte 

Mit dem Kauf von „Die Rolle“ wurde am 1. April 1961 der Fachschriften-Verlag durch Ottmar Strebel gegründet. 1963 erschien die erste Zeitschrift zum Thema bauen: fertig bauen (später Hausbau, dann Hausbauhelden). 1966 brachte der Fachschriften-Verlag erstmals 100 schöne Fertighäuser auf den Markt. Zwei Jahre später, 1970, zog der Verlag in den heutigen Firmensitz in Fellbach. 1973 wurde das Marktangebot der Zeitschriften im Bereich Bauen weiter ausgebaut. Althaus modernisieren war deutschlandweit das erste Magazin, dass sich dem Thema Renovieren und Modernisieren in Deutschland widmete.

1979 gründete der Fachschriften-Verlag den Zielgruppen-Verlag für Kundenzeitschriften. Für den Vertrieb wurde 1982 der Partner Pressevertrieb GmbH in Stuttgart durch Zenit Pressevertrieb und den Inhaber des Fachschriften-Verlages gegründet. 1996 kam es schließlich zur Beteiligung des Fachschriften-Verlags am Blottner-Verlag, Taunusstein, mit Fachbüchern zum Thema Bauen und Renovieren. 1999 ging die erste Homepage des Fachschriften-Verlag online. 2013 feierte das Unternehmen 50 Jahre Bauzeitschriften im Fachschriften-Verlag, da 1963 das Magazin fertig bauen auf den Markt kam. 2019 wurde der YouTube-Kanal Hausbauhelden eröffnet.

Seit 2017 gehört der Fachschriften-Verlag zur Intermedia Vermögensverwaltungs GmbH, die eine Tochtergesellschaft der Medien Union GmbH ist.

Publikationen

Periodika 
 Hausbauhelden, seit 1963 (damals als fertig bauen)
 Althaus modernisieren 
 bauen. 
 Schwimmbad+Sauna, seit 1968
 Bauen & Renovieren, seit 1985 (damals als Profitips für Selbermacher). 1998 wurde die Zeitschrift in Bauen & Renovieren. umbenannt. Die Themen erstrecken sich über Bauen, Renovierung, Innenausbau, Haustechnik, Garten und Werkzeug. Im Vordergrund stehen Bau- und Renovierungsmaßnahmen. Sie sollen den Haus- und Wohnungsbesitzer zum Renovieren, Verschönern und wohnlichen Gestalten anregen. Zielgruppe sind Bauherren und Renovierer. Als Ergänzung werden Supplements der Zeitschrift Energ!e beigelegt. 
 küche+architektur
Die Magazine sind auch als E-Paper über die Website oder Drittseiten erhältlich.

Sonderausgaben 
 Kamine & Kachelöfen
 Fertighäuser
 Die Neuen Bäder
 Exklusive Traumbäder
 smartlive

Kundenzeitschriften 
Auftragsproduktionen für diverse Kunden.

Weblinks 
 Internetauftritt

Einzelnachweise 

Zeitschriftenverlag (Deutschland)
Verlag (Baden-Württemberg)
Unternehmen (Fellbach)
Gegründet 1961
Medien (Rems-Murr-Kreis)
Medien Union